Alaua oder Alawa bezeichnet:

 eine Aldeia und Ort im osttimoresischen Suco Alawa Craik, siehe Alawa Craik
 eine Aldeia und Ort im osttimoresischen Suco Alawa Leten, siehe Alawa Leten
 ein indigenes Volk in Australien, siehe Alawa (Volk)
 die Sprache dieses Volks, siehe Alawa (Sprache)